Sabbiesi – abitanti di Sabbia (Varallo)
Sabbiesi – abitanti di Sabbio Bergamasco